Sint Philipsland bzw. Sint-Philipsland steht für:

 Sint Philipsland (Insel), Halbinsel in der Provinz Zeeland, Niederlande
 Sint Philipsland (Ort), in der Provinz Zeeland, Niederlande